Gryunfel’d kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Kirovka (ort), Aghstafa, 
 Vurğun, ort, Aghstafa, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar